Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Orchard Park – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Orchard Park – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Orchard Park – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Orchard Park (ang. Orchard Park Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie